Palatine hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
Palatine (Nueva York)
Palatine (Illinois)
Palatine Bridge
Municipio de Palatine (condado de Cook, Illinois)
Municipio de Palatine (condado de Aurora, Dakota del Sur)

Paronimia
Palatino